Daniel de Superville ist der Name folgender Personen:

* Daniel de Superville (der Ältere) (1657–1728), französischer Theologe und Pastor
 Daniel de Superville (Mediziner) (1696–1773), niederländischer Mediziner und Hochschullehrer
 Daniel de Superville (der Jüngere) (1700–1762), niederländischer Theologe und Prediger